Slovo zebřička má několik významů:
 Zebřička – (latinsky: Taeniopygia) rod z čeledi astrildovitých,
 Zebřička – ryba dánio pruhované (Danio rerio),
 Zebřička – zdrobnělé označení zeber, tří podrodů kopytníků z rodu Equus.